Folgende Kirchengebäude sind dem Patrozinium des heiligen Oswald von Northumbria unterstellt:

Deutschland 
 St. Oswald (Baunach)
 Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Oswald (Boßweiler)
 Stadtpfarrkirche St. Oswald (Buchen i. Odenwald)
 Kapelle St. Oswald (Deggendorf)
 Filialkirche St. Oswald (Dürrenried)
 Pfarrkirche St. Oswald (Ederheim)
 Pfarrkirche St. Oswald (Ehringen)
 Kirche St. Oswald (Glöttweng) in Glöttweng
 Pfarrkirche St. Oswald (Görisried)
 St. Oswald (Großwalbur)
 Pfarrkirche St. Oswald (Happertshausen)
 Sankt Oswald im Höllental
 Filialkirche St. Oswald (Hepberg)
 Pfarrkirche St. Oswald (Herzogsreut)
 Pfarrkirche St. Oswald in Hirschlanden (Ditzingen)
 Filialkirche St. Oswald in Hörlbach
 Pfarrkirche St. Oswald (Jachenhausen)
 Pfarrkirche St. Oswald (Knottenried)
 Pfarrkirche St. Oswald (Leitershofen)
 St. Oswald (Leobendorf)
 Kirche St. Oswald (Limberg)
 Pfarrkirche St. Oswald (Litzlohe)
 St. Oswald (Lonnerstadt)
 St. Oswald (Mäbenberg)
 St.-Oswald-Kirche, Mannheim-Wallstadt
 St. Oswald (Marktl)
 St. Oswald und Martin (Möhrendorf)
 St. Oswald und Ägidius (Mönchsroth)
 Filialkirche St. Oswald (Oberglauheim)
 Pfarrkirche St. Stephan und Oswald (Osterzell)
 St. Oswald (Otterswang)
 St. Oswald (Regensburg)
 St. Oswald (Rossach)
 Filialkirche St. Oswald (Salmannskirchen)
 Pfarrkirche St. Oswald (Sankt Oswald)
 St. Oswald (Schnett)
 St. Oswald (Stockach)
 St. Oswald (Stralsbach)
 Pfarrkirche St. Oswald (Tannenberg) Burggen
 Stadtpfarrkirche St. Oswald (Traunstein)
 St. Oswald (Untersteinach)
 Pfarrkirche St. Oswald (Unterteuerting)
 St.-Oswaldskirche (Dudelskirche) in Waschleithe, abgegangen
 Oswaldkirche (Weilimdorf)
 St. Oswald (Wimmental)

Italien 
 St. Oswald (Bozen), Südtirol
 St. Oswald bei Kastelruth, Südtirol

Niederlande 
 Sint Oswaldkerk in Zeddam, Provinz Gelderland

Österreich 
Burgenland
 Filialkirche Aschau im Burgenland

Kärnten
 Pfarrkirche St. Oswald ob Bad Kleinkirchheim
 Pfarrkirche St. Oswald ob Hornburg in der Gemeinde Eberstein
 Kirche St. Oswald (Nußberg)
 Pfarrkirche Oberdrauburg
 Filialkirche Rinkolach in der Gemeinde Bleiburg

Niederösterreich
 Pfarrkirche Hörersdorf
 Pfarrkirche Niederrußbach
 Pfarrkirche St. Oswald (Niederösterreich)

Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Oswald bei Freistadt
 Pfarrkirche St. Oswald bei Haslach

Salzburg
 Pfarrkirche Anif

Steiermark
 Pfarrkirche Gasen
 Pfarrkirche Graden
 Pfarrkirche Kalwang
 Pfarrkirche Krakaudorf
 Pfarrkirche Puch bei Weiz
 Pfarrkirche Rachau
 Pfarrkirche Röthelstein
 Pfarrkirche St. Oswald bei Plankenwarth
 Pfarrkirche St. Oswald (Eisenerz)
 Pfarrkirche St. Oswald in Freiland
 Pfarrkirche St. Oswald ob Eibiswald

Tirol
 Pfarrkirche Alpbach
 Pfarr- und Wallfahrtskirche Seefeld in Tirol
 Pfarrkirche Steeg
 Filialkirche St. Oswald

Vorarlberg
 Pfarrkirche Dalaas

Wien
 Altmannsdorfer Kirche, Wien-Meidling

Schweiz 
 Oswaldkapelle in Breite, Gemeinde Nürensdorf, Kanton Zürich
 St. Oswaldkirche in der Propstei Wislikofen, Kanton Aargau
 St. Oswald (Zug)

Slowenien 
 Pfarrkirche St. Oswald, Župnijska cerkev sv. Ožbalta, Ožbalt im Drautal

Tschechien 
 St.-Oswald-Kirche in Nebanice

Vereinigtes Königreich 
 St Oswald’s Church (Askrigg)
 St Oswald’s Church (Castle Bolton)
  Kirche St. Oswald in Winwick (Cheshire)

Oswald